O Sarreguemines Football Club é um clube de futebol francês. Sua sede fica na cidade de Sarreguemines.

Títulos 
 DH Lorraine: 1982, 2013

Ligações externas 
Página Oficial 
Site oficial da Ligue Lorraine de Football 

Sarreguemines
Clubes de futebol fundados em 1919
Fundações na França em 1919
Sarreguemines